Шишаки́ —  село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 240 осіб.

Посилання 

 Погода в селі Шишаки 

Населені пункти Великомостівської міської громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області